Venturi (automerk), een automerk
Venturi-effect, het zuigeffect dat optreedt bij vloeistofstroming door een vernauwing
Pitotbuis, een instrument om drukverschillen te meten

Personen:
Giovanni Battista Venturi, een Italiaans natuurkundige
Robert Venturi, een Amerikaans architect